Ballettoper bezeichnet:

 Opernwerke im Überschneidungsbereich zum Tanztheater bzw. Ballett, in denen der Tanz eine dominierende Rolle einnimmt
 Opéra-ballet, eine Untergattung der französischen Oper des Barock

Siehe auch

 Kategorie:Ballettoper